

Astronomia 
 1524 Joensuu – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Joensuu – città nella regione della Carelia settentrionale in Finlandia

Persone 
 Jasmi Joensuu – fondista finlandese
 Matti Yrjänä Joensuu – scrittore finlandese di romanzi polizieschi